NGC 3651-1
NGC 3651-2